Kastro heißen Orte in Griechenland
Kastro (Kyllini)
Kastro (Thasos)
Siehe auch
Kastron
Castro